Евге́ний Лоба́нов:
 Лобанов, Евгений Александрович (1916—1974) — Герой Советского Союза.
 Лобанов, Евгений Вадимович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Лобанов, Евгений Иванович (1918—1942) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Лобанов, Евгений Михайлович (1937—2011) — заслуженный деятель науки, доктор технических наук, член Академии транспорта России, профессор МАДИ.